Bouffe peut désigner :
 la nourriture, en langage argotique ;
 l’opéra bouffe, un genre d’opéra léger ou comique.

Voir aussi 
 Malbouffe
 La Grande Bouffe, film de Marco Ferreri